Avance puede referirse a:

 Movimiento o prolongación adelante (página de desambiguación).
 Anticipación
 Progreso
 Mejora
 Anticipo de dinero u otra cosa.
 Balance de una empresa.
 Presupuesto de una obra.
 Lo opuesto al retroceso.

Mecánica 

 Avance, velocidad de penetración que tienen las herramientas de corte en la pieza que se mecaniza.
 Avance del encendido, en un motor de combustión interna, mecanismo en que salta la chispa en relación con el movimiento del émbolo.
 Avances y retrasos de válvulas, una característica del motor de combustión interna alternativo.

Información y publicidad 

 Avance (publicidad) o tráiler.
 Avance informativo, parte de una información que se adelanta y que tendrá ulterior desarrollo.

Hidrónimos

 Avance (afluente del Garona)
 Avance (afluente del Durance)

Otros usos
 Avance, periódico asturiano editado entre 1931 y 1937.
 Avance: Órgano del Partido Socialista Obrero Español en Canarias
 Avance, personaje de ficción en el Universo Marvel.

Avanzado y avanzada

 Audaz
 Progresista, de ideas avanzadas (audacia o novedad en las artes, la literatura, el pensamiento, la política, etc.)
 Lo que aparece en primer término (primer plano).
 Avanzada o avanzadilla, partida de soldados destacada del cuerpo principal, para observar de cerca al enemigo y precaver sorpresas.
Vanguardia
Primera línea
Puesto avanzado
Barbacana
Adelantado
 Avanzada, género musical paraguayo.
 Avanzada regia, movimiento musical mexicano
 Avanzada Nacional, partido político chileno
 Avanzada Progresista, partido político venezolano
Edad avanzada, ancianidad.
Enfermedad avanzada, la que ha alcanzado un cierto grado de irreversibilidad.
Usuario avanzado (power user), el usuario final de una aplicación con un conocimiento considerable.
Soporte vital avanzado (SVA)
Control aéreo avanzado (forward air control FAC)
Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS, Advanced Mobile Phone System'')
Reactor refrigerado por gas avanzado

Notas